Tonino Delli Colli (1923-2005), directeur de la photographie ;
 Alexandra Delli Colli (1957-), actrice italienne.

Voir aussi